Csehország
 Vlastiboř, település a Jablonec nad Nisou-i járásban
 Vlastiboř, település a Tábori járásban